De afkorting IDF kan voor verschillende dingen staan:

Het Israëlisch defensieleger: Israeli Defense Forces
Inverse Document Frequency, term binnen information retrieval: 
De Internationale Diabetes Federatie
De International Dairy Federation
Île-de-France